Ouseley ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Ouseley (1825–1889), englischer Musikgelehrter, Organist, Kirchenmusiker und Komponist
 Gore Ouseley (1770–1844), britischer Unternehmer, Sprachwissenschaftler und Diplomat
 Herman Ouseley, Baron Ouseley (* 1945), britischer Politiker und Life Peer